Крушари () — община в Болгарии. Входит в состав Добричской области. Население составляет 5709 человек (на 16 июня 2008 года).

Кмет (мэр) общины — Добри Стоянов Стефанов (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Абрит
 Александрия
 Бистрец
 Габер
 Добрин
 Ефрейтор-Бакалово
 Загорци
 Земенци
 Зимница
 Капитан-Димитрово
 Коритен
 Крушари
 Лозенец
 Огняново
 Полковник-Дяково
 Поручик-Кырджиево
 Северняк
 Северци
 Телериг

Примечания 

Общины Добричской области